Warnau (Sleeswijk-Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Warnau (Havelberg), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Hans Warnau een Nederlandse tuin- en landschapsarchitect